Félnehézsúlyú profi ökölvívók listája

A súlyhatár 175 font / 79.3 kg.

Tomasz Adamek
Chad Dawson
Adrian Diaconu
Stipe Drews
Erdei Zsolt
Andrej Gogoljev
Julio César González
Glen Johnson
Roy Jones
Henry Maske
Dariusz Michalczewski
Mate Parlov 
Antonio Tarver
Clinton Woods

Ökölvívólisták